Don't Worry, Be Happy - single van Bobby McFerrin
 Don't worry be happy (televisieserie) - Belgische televisieserie